Robert Palmer kan syfta på

Musik 
Robert Palmer, (1949-2003), brittisk sångare.
Robert Moffat Palmer, (1915-2010), amerikansk kompositör

Sport 
 Robert Palmer (skidåkare) (född 1947), nyzeeländsk alpin skidåkare 
 Robert Palmer (kricketspelare) (född 1960), engelsk före detta kricketspelare

Se även 
Rob Palmer